Papp ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Papp (1915–1983), österreichischer Paläontologe
 Andrea Papp (* 1967), ungarische Badmintonspielerin
 Bertalan Papp (1913–1992), ungarischer Fechter
 Desiderius Papp (1895–1993), österreich-ungarisch-argentinischer Journalist und Wissenschaftshistoriker
 Edgar Papp (* 1938), deutscher Mediävist und Hochschullehrer
 Florian Wagner-von Papp (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gábor Papp (Badminton) (* 1972), ungarischer Badmintonspieler
 Gábor Papp (* 1987), ungarischer Schachspieler
 George Papp (1916–1989), US-amerikanischer Comiczeichner und Cartoonist
 Gustáv Papp (1919–1997), slowakischer Operntenor
 Ildikó Papp (* 1982), ungarische Biathletin
 Iosif Papp-Szilágyi (rumänisch: Iosif Pop Sliaghi; 1813–1873), Bischof von Oradea Mare (Großwardein) der Rumänischen griechisch-katholischen Kirche
 Joseph Papp (1921–1991), US-amerikanischer Theaterregisseur und -produzent
 József Papp (* 1955), ungarischer Badmintonspieler
 Krisztina Papp (* 1982), ungarische Langstreckenläuferin
 Lajos Papp (1935–2019), ungarischer Komponist und Musikpädagoge
 Lajos Papp (Sportschütze) (1944–1993), ungarischer Sportschütze

 Margit Papp (* 1948), ungarische Leichtathletin
 Paul Papp (* 1989), rumänischer Fußballspieler
 Petra Papp (* 1993), ungarische Schachspielerin
 Robert J. Papp junior (* 1953), Kommandant der United States Coast Guard
 Sarah Papp (* 1988), deutsche Schachspielerin
 Szabolcs Papp (* 1982), rumänischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Pap